est un scénariste de manga. Il a commencé sa carrière en 2004 avec sa première et seule œuvre est Death Joke une parodie du manga Death Note. Il a réalisé la parodie (Death Joke) avec Amano Kaito.

Liens externes  
 

Mangaka
Dessinateur japonais